Bornholms Amtskreds var i 1920-2006 en amtskreds omfattende Bornholms Amt (fra 2003 Bornholms Regionskommune) samt Christiansø. Kredsen blev nedlagt ved Strukturreformen i 2007, hvor den blev afløst af Bornholms Storkreds.

Amtskredsen bestod af to opstillingskredse:
 Rønnekredsen  Den del af Bornholms Kommune, der omfattede Hasle Sogn, Klemensker Sogn, Knudsker Sogn, Nyker Sogn, Rutsker Sogn og Rønne Sogn.

 Aakirkebykredsen  Christiansø samt den del af Bornholms Kommune, der omfattede Allinge-Sandvig Sogn, Bodilsker Sogn, Gudhjem Sogn, Ibsker Sogn, Nexø Sogn, Nylarsker Sogn, Olsker Sogn, Rø Sogn, Poulsker Sogn, Pedersker Sogn, Svaneke Sogn, Vestermarie Sogn, Østerlarsker Sogn, Østermarie Sogn og Aaker Sogn.

Valgresultater 1971-2005

Folketingsvalget 2005 
Ved folketingsvalget i 2005 var der 33.340 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 83,4%

Folketingsvalget 2001 
Ved folketingsvalget i 2001 var der 33.715 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 86,07%

Folketingsvalget 1998 
Ved folketingsvalget i 1998 var der 34.207 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 84,84%

Folketingsvalget 1994 
Ved folketingsvalget i 1994 var der 34.761 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 82,54%

Folketingsvalget 1990 
Ved folketingsvalget i 1990 var der 35.037 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 82,46%

Folketingsvalget 1988 
Ved folketingsvalget i 1988 var der 35.384 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 84,83%

Folketingsvalget 1987 
Ved folketingsvalget i 1987 var der 35.592 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 86,29%

Folketingsvalget 1984 
Ved folketingsvalget i 1984 var der 35.649 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 87,68%

Folketingsvalget 1981 
Ved folketingsvalget i 1981 var der 35.260 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 84,74%

Folketingsvalget 1979 
Ved folketingsvalget i 1979 var der 35.265 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 84,83%

Folketingsvalget 1977 
Ved folketingsvalget i 1977 var der 33.010 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 88,05%

Folketingsvalget 1975 
Ved folketingsvalget i 1975 var der 32.626 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tilelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 86,96%

Folketingsvalget 1973 
Ved folketingsvalget i 1973 var der 32.474 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 86,84%

Folketingsvalget 1971 
Ved folketingsvalget i 1971 var der 31.562 stemmeberettigede i Bornholms Amtskreds. Kredsen fik tildelt 2 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 84,92%

Referenceliste 

Folketingsvalgkredse 1970 til 2006
Kreds